Девід Вернон Вотсон (1946 р.н.) — колишній англійський футболіст, учасник Євро-1980.
 Девід «Дейв» Вотсон (1961 р.н.) — колишній англійський футболіст, учасник Євро-1988.
 Девід Вотсон (1983 р.н.) — південноафриканський хокеїст, учасник багатьох чемпіонатів світу.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок